Con il nome di Alice di Francia (o Adele di Francia o Adelaide di Francia) si identificano:

 Adelaide di Francia (850-901), detta anche Adelaide del Friuli, regina di Francia, di Aquitania e di Provenza, madre di Carlo III di Francia
 Adele di Francia (X secolo), moglie di Erberto II di Vermandois e figlia del re di Francia, Roberto I
 Alice di Francia (1003 – dopo il 1063), contessa di Auxerre, figlia del re di Francia, Roberto II, andata sposa a Rinaldo I di Nevers (1000-1040)
 Adele di Francia (1009-1079) – sorella della precedente, andata sposa a Riccardo III di Normandia e poi a Baldovino V delle Fiandre
 Alice (o Adele), contessa di Vexin (1160-1221) – figlia di Luigi VII di Francia e di Costanza di Castiglia, promessa sposa a Riccardo, Cuor di leone, e poi andata sposa a Guglielmo II di Ponthieu
 Alice di Francia (1151-1198) – figlia del re di Francia, Luigi VII e di Eleonora d'Aquitania, andata sposa al conte di Blois e di Chartres, Tebaldo V di Blois
 Adelaide di Francia (1732-1800) – figlia del re di Francia Luigi XV, nubile, scampata alla Rivoluzione francese fuggendo a Roma